Галое — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Галое — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.
 Галое — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

См. также 
 Галое болото — болото в Петриковском и Калинковичском районах Гомельской области Белоруссии.
 Галое (болото, Червенский район) — болото в Червенском районе Минской области Белоруссии.